Il termine Cordillera Central (letteralmente "cordigliera centrale") è un toponimo spagnolo che può riferirsi a diverse catene montuose:

Cordillera Central (Colombia) – sub-catena montuosa della Ande settentrionali in Colombia.
Cordillera Central (Repubblica Dominicana) – catena montuosa dell'isola di Hispaniola.
Cordillera Central (Filippine) – catena montuosa dell'isola di Luzón.
Cordillera Central (Porto Rico) – catena montuosa principale di Porto Rico.
Cordillera Vulcanica Central (Costa Rica) – catena montuosa della Costa Rica.

Pagine correlate 
 Cordigliera centrale